UPK est un sigle qui peut signifier : 

 Union patriotique du Kurdistan, un parti politique kurde
 Université polytechnique de Kougouleu, un établissement d'enseignement supérieur gabonais
 Uppsala Parkour